Příjmení Miřejovský nosí více významných osobností:

 David Miřejovský (* 1980) – český novinář a reportér
 Jan Miřejovský (1911–1984) – český evangelický farář
 Lubomír Miřejovský (1925–2002) – český překladatel

Externí odkazy